Chü-tzu-chieh kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tangzhai, ort, Anhui, 
 Yanji (ort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar